Compagno kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonard J. V. Compagno
 Leonard Compagno

Robotskapade auktorsförkortningar